Volaticotherini is een geslachtengroep van uitgestorven zoogdieren die van het Midden-Jura tot Vroeg-Krijt leefden. Verondersteld wordt dat de soorten uit deze groep carnivore zweefvliegende dieren waren.

In 2006 werd op basis van een fossiel uit de Daohugou Beds in Binnen-Mongolië Volaticotherium beschreven. Door de beschrijvers werd dit dier ingedeeld in de eigen familie Volaticotheriidae en de eigen orde Volaticotheria. Gedacht werd dat Volaticotherium afstamde van een triconodontachtige groep.

In latere fylogenetische studies kwam naar voren dat de Volaticotheria geen aparte groep was, maar behoorde tot de familie Triconodontidae van de orde Eutriconodonta. De groep werd hernoemd naar Volaticotherini. In de meeste studies wordt de Volaticotherini ingedeeld binnen de onderfamilie Alticonodontinae met Jugulator als nauwste verwant. Er worden drie geslachten ingedeeld bij de Volaticotherini: Argentoconodon uit het Midden-Jura van Patagonië, Ichthyoconodon uit het Vroeg-Krijt van Marokko en Volaticotherium. Hierbij zijn Argentoconodon en Volaticotherium elkaars nauwste verwant en neemt Ichthyoconodon een basale positie binnen de geslachtengroep in. De verwantschap binnen de Volaticotherini en met de andere triconodonten is in volgend (vereenvoudigd) cladogram weergegeven:

Triconodonta
Jura (tijdperk)
Krijt